Manta steht für:
 Manta, den Riesenmanta und den Riffmanta, zwei Arten aus der Familie der Teufelsrochen
 Manta (Burg), eine Burg im Piemont
 Manta (Kultur), ein präkolumbisches Reich im heutigen Ecuador
 MANTA (Modelling an ANThill Activity), eine Multi-Agenten-Simulation über Ameisen
 Manta (digitale Comics), Website für digitale Comics

Technik:
 Opel Manta, ein Automodell
 Manta Cars, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller 
 Manta (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Manta (SeaWorld Orlando), eine Stahlachterbahn vom Modell Flying Coaster des Herstellers Bolliger & Mabillard
 Manta (SeaWorld San Diego), eine Stahlachterbahn des Herstellers Mack Rides
 Manta (Kleinkampfmittel), ein geplantes Kleinkampfmittel der Bundesmarine
 Manta (U-Boot), ein geplantes Kleinst-U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 USS Manta, ein U-Boot der US Navy 
 MN103 Manta, eine Seemine des italienischen Herstellers RWM Italia

Orte:
 Manta (Benin), Arrondissement im Departement Atakora in Benin
 Manta (Ecuador), eine Stadt
 Manta (Piemont), eine Gemeinde in Italien
 Manta (Kolumbien), eine Gemeinde in Cundinamarca
 Manta (Cahul), eine Gemeinde im Rajon Cahul in Moldau
 Manta (Georgia), einen Ort in den Vereinigten Staaten

Filme zum Opel Manta:
 Manta, Manta
 Manta – Der Film

Manta ist der Familienname folgender Personen:
 Abel Manta (1888–1982), portugiesischer Maler
 Alexandru Manta (* 1977), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Joana Manta (* 1977), Schweizer Tennisspielerin
 João Abel Manta (* 1928), portugiesischer Karikaturist, Maler, Keramikkünstler, Graphiker, Cartoonist
 Leonardo Manta (* 1950), Schweizer Tennisspieler und Trainer, Vater von Lorenzo Manta 
 Lorenzo Manta (* 1974), Schweizer Tennisspieler, Sohn von Leonardo Manta

Siehe auch:

 Manta Air Base (auch: Eloy Alfaro International Airport oder Eloy Alfaro Air Base), ein zivil und militärisch genutzter Flughafen in Ecuador nahe Manta
 Mantas